Жезл, литуус  — плоская трансцендентная кривая, определяемая уравнением (в полярной системе координат):,где  - некоторая постоянная константа.

Представляет собой частный случай архимедовой спирали  при .

Вычисление кривизны спирали и угла наклона касательной совершаются по формулам:Кривая стремится из бесконечности (где она асимптотически приближается к горизонтальной оси) к точке , закручиваясь вокруг неё по спирали против часовой стрелки. Размер спирали определяется коэффициентом . Имеет одну точку перегиба — .

Кривая относится к алгебраическим спиралям.

История 
Кривая была описана Роджером Котсом в сборнике работ под названием Гармонические Измерения (Harmonia Mensurarum) (1722), опубликованном 6 лет спустя после его смерти. Котс назвал её литуусом — из-за сходства с жезлом древнеримских авгуров.

Примечания

Ссылки 
 Интерактивная визуализация кривой с помощью JSXGraph

Трансцендентные кривые
Спирали

см. также 
Спираль